Le qualificazioni del singolare maschile dell'Open di Francia 2017 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che sono stati sorteggiati tra i giocatori con classifica più alta tra quelli che hanno perso all'ultimo turno.

Teste di serie 

  Marius Copil (qualificato)
  Adam Pavlásek (primo turno)
  Facundo Bagnis (primo turno, ritiro)
  Tarō Daniel (qualificato)
  Norbert Gombos (ultimo turno)
  Thomas Fabbiano (primo turno)
  Henri Laaksonen (primo turno)
  Marco Cecchinato (ultimo turno)
  Santiago Giraldo (qualificato)
  Alessandro Giannessi (secondo turno)
  Lukáš Lacko (primo turno)
  Andrej Martin (primo turno)
  Guido Pella (qualificato)
  Darian King (primo turno)
  Gerald Melzer (ultimo turno)
  Paul-Henri Mathieu (qualificato

  Blaž Kavčič (secondo turno)
  Andrej Rublëv (ultimo turno, Lucky loser)
  Casper Ruud (secondo turno)
  Luca Vanni (secondo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (qualificato)
  Guido Andreozzi (ultimo turno)
  Ruben Bemelmans (primo turno)
  Maximilian Marterer (secondo turno)
  Peter Polansky (secondo turno)
  Lee Duck-hee (primo turno)
  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Laslo Đere (secondo turno)
  Arthur De Greef (qualificato)
  João Souza (primo turno)
  Peter Gojowczyk (ultimo turno)
<li>  Bjorn Fratangelo (qualificato)

Qualificati

  Marius Copil
  Arthur De Greef
  Nicolás Jarry
  Tarō Daniel
  Jozef Kovalík
  Stefanos Tsitsipas
  Maxime Hamou
  Simone Bolelli

 Santiago Giraldo
  Marco Trungelliti
  Tejmuraz Gabašvili
 Serhij Stachovs'kyj
 Guido Pella
 Stefano Napolitano
 Bjorn Fratangelo
<li> Paul-Henri Mathieu

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 4

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Sezione 13

Sezione 14

Sezione 15

Sezione 16

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2017